Mit Papstattentat kann folgendes gemeint sein:

 Attentat auf Papst Johannes Paul II. am 13. Mai 1981 in Rom durch Mehmet Ali Ağca
 Attentat auf Papst Johannes Paul II. am 12. Mai 1982 in Fàtima durch Juan María Fernández y Krohn

 Das Papst-Attentat, deutscher Fernsehfilm von 2008